Оборона Бреста (1939)
 Оборона Брестской крепости (1941)
 Бой за Брест (1944)
 Битва за Брест (Франция)